Йозеф Лукл Громадка (; 8 июня 1889, , Моравия, Австро-Венгрия — 26 декабря 1969, Прага) — чешский теолог, деятель экуменического движения.

Биография 
Йозеф Лукл Громадка родился в Северной Моравии. Изучал теологию с 1907 по 1912 год в Венском, Базельском, Гейдельбергском и Абердинском университетах, получил степень доктора теологии в Карловом университете в Праге в 1920 году. С 1920 по 1938 год преподавал теологию на Факультете протестантской теологии имени Гуса в Праге. Некоторое время Громадка работал в молодёжной христианской организации YMCA.

От рождения принадлежал лютеранской церкви, но в сознательном возрасте был последователем Евангелической церкви чешских братьев. Богословские взгляды Йозефа Лукла Громадки сформировались под влиянием Карла Барта, братьев Рейнгольда и Ричарда Нибуров, Эрнста Трёльча, Томаша Масарика, Владимира Соловьёва, Николая Бердяева. В период оккупации Чехословакии во время Второй мировой войны работал приглашённым профессором . Вернулся на родину в 1947 году, после прихода в 1948 году к власти в Чехословакии коммунистов стал деканом Богословского факультета имени Коменского в Праге, участвовал в деятельности Всемирного совета церквей, в 1958 году возглавил Христианскую мирную конференцию в Праге. В 1968 году Громадка направил письмо советскому послу, осудив ввод советских войск в Чехословакию, а позднее ушёл с должности председателя Христианской мирной конференции, на которой его заменил митрополит Ленинградский Никодим (Ротов).

Громадка считается одним из основателей диалектической теологии, или «теологии кризиса», во многом определившей развитие современной протестантской мысли. В социальном отношении он воспринял общественные идеалы чешской Реформации (гуситы и чешские братья), а также швейцарского религиозного социализма ().

В 1958 году стал лауреатом Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Труды 
Наиболее известен сборник лекций Громадки: «Перелом в протестантской теологии»: (перевод с чешского языка) / Йозеф Лукл Громадка; Общая редакция и составление Масару Сато; Редакция рус. текста В. В. Винокурова.  Прогресс Культура. 1993.
 Masarykova ústřední otázka náboženská, 1919;
 Křesťanství a vědecké myšlení, 1922;
 V boji o Boha a o Boží království, 1924;
 Katolicism a boj o křesťanství, 1925;
 Křesťanství, církve, klerikalism, 1925;
 Jan Karafiát, 1925, 1946;
 Ústřední principy protestantské, 1926;
 Cesty protestantského teologa, 1927;
 Palackého osobnost a význam v národním obrození, 1927;
 Problém pravdy v teologii, 1928;
 Masaryk, 1930;
 Křesťanství v myšlení a životě, 1931;
 Pokus o výklad dějinných útvarů křesťanských, 1931;
 Dostojevskij a Masaryk, 1931;
 Cesty českých evangelíků, 1934;
 Hrdinství v pravdě a v lidskosti, 1936;
 Pochodeň Masarykova, 1937;
 Lidé a programy, 1939;
 Masaryk mezi včerejškem a zítřkem, Chicago 1940;
 Don Quijote české filosofie. E. Rádl, New York 1943 (a řada domácích vydání);
 Naše dnešní orientace, 1945;
 O nové Československo, 1946;
 S druhého břehu. Úvahy z amerického exilu (spolu s O. Odložilíkem), 1946;
 Mezi Východem a Západem, 1946;
 Komunismus a křesťanství, 1948;
 Teologie a církev, 1949;
 Jednota národa v pravdě, 1949;
 Čs. evangelíci v církvi a národě, 1951;
 Smysl bratrské reformace, 1954;
 Die Kirche und die Theologie im Umbruch der Gegenwart, 1956;
 Od reformace k zítřku, 1956;
 Theology between Yesterday and Today, Philadelphia 1957;
 Evangelium für Atheisten, 1958;
 Evangelium o cestě za člověkem, 1958;
 Na prahu dialogu, 1964;
 Zánik a vzkříšení, 2006.

Архивные источники в России 
Официальная переписка Й. Л. Громадки с советскими религиозными деятелями доступна в виде копий на русском языке в документах Совета по делам Русской православной церкви, Совета по делам религиозных культов и Совета по делам религий при Совете Министров СССР (ГА РФ, фонд Р-6991).

Примечания

Ссылки 
 
 

Философы Чехии
Богословы Чехии
Христианские социалисты
Почётные доктора Принстонского университета